Bohuslavice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bohuslavice (okres Jihlava)
 Bohuslavice (okres Náchod)
 Bohuslavice (okres Opava)
 Bohuslavice (okres Prostějov)
 Bohuslavice (okres Šumperk)
 Bohuslavice nad Vláří (okres Zlín)
 Bohuslavice u Zlína (okres Zlín)